Haditechnika
English Electric Lightning angol vadászrepülőgép
F–35 Lightning II, amerikai ötödik generációs vadászrepülőgép
P–38 Lightning második világháborús vadászrepülőgép
egyéb
Lightning Connector iPhone-okon, iPad-eken, és iPod-okon